Karát je název dvou různých jednotek:

 karát (hmotnost) – jednotka hmotnosti používaná pro drahokamy a perly
 karát (ryzost) – jednotka ryzosti používaná pro zlaté slitiny

Externí odkazy